

Opera
 Katerina Izmajlova o Lady Macbeth del Distretto di Mcensk – opera teatrale di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič

Cinema 
 Katerina Izmailova – film del 1927 diretto da Cheslav Sabinsky
 Katerina Izmailova – film del 1967 diretto da Mikhail Shapiro

Persone 
 Katerina Izmailova – nuotatrice tagika